Михал Фашко (; ) — словацкий футболист, полузащитник чешского клуба «Дукла (Банска-Бистрица)».

Карьера 
Михал Фашко начал профессиональную карьеру в 16 лет, дебютировав в чемпионате Словакии 14 мая 2011 года за клуб «Дукла» (Банска-Бистрица) в матче против «Спартака» Трнава. В июле 2015 года Фашко перешёл в «Ружомберок». В июне 2017 года он в качестве свободного агента заключил контракт на три года со швейцарским клубом «Грассхоппер».

Фашко выступал за юношеские и молодёжную сборные Словакии.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Слована» 
 Профиль на сайте Первой лиги Чехии 

Футболисты Словакии
Игроки сборной Словакии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Дукла» Банска-Бистрица
Игроки ФК «Ружомберок»
Игроки ФК «Грассхоппер»
Игроки ФК «Айнтрахт» Брауншвейг
Игроки ФК «Карвина»
Игроки ФК «Нитра»
Игроки ФК «Слован» Либерец